Iwan Fiedotow (ur. 1855), rosyjski generał
 Iwan Fiedotow (ur. 1996), rosyjski hokeista